

События 
 Государство киданей принимает название Ляо. Захват части провинций Шаньси и Хэбэй.
 947—951 — Династия Хань в Китае.
 947—967 — Император Японии Мураками (926—967). Его фаворитка Мотоко, дочь Фудзивары Мотоката.
 947, апрель — 957, октябрь — Годы Тэнряку в Японии.
 Киевская княгиня Ольга установила по Мсте погосты и дани и по Луге — оброки, дани и ловища.
 947 — Основан город Витебск.

Родились 
 Адальберон (епископ Лана)
 Баба Тахер Орьян, персидский поэт
 Аль-Кадир Биллах, халиф из династии Аббасидов
 Рамон II (граф Пальярса).

Скончались 
 19 августа — Абу Язид аль-Хариджи, лидер антифатимидского восстания в Ифрикии
 Бертольд (герцог Баварии)
 10 апреля — Гуго Арльский, король Италии
 Елюй Яогу, второй император Киданьской империи.

См. также

Примечания